Balasubramanian ist der Familienname folgender Personen:

 Dorairajan Balasubramanian (* 1939), indischer Biochemiker
 G. N. Balasubramaniam (1910–1965), indischer Sänger und Komponist der Karnatischen Musik und Schauspieler
 R. Balasubramanian (* 1951), indischer Mathematiker
 Shankar Balasubramanian (* 1966), indisch-britischer Biochemiker und Hochschullehrer